Medwedewka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Medwedewka (Region Altai), Dorf in der Region Altai
 Medwedewka (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gurjewsk (bis 1946 Trutenau, Kreis Königsberg, Ostpreußen)
 Medwedewka (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk (bis 1938 Muldszehlen/Muldschehlen, 1938–1946 Muldenwiese, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Medwedewka (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Medwedewka (Tatarstan), Dorf in der Republik Tatarstan
 Medwedewka (Tscheljabinsk), Dorf in der Oblast Tscheljabinsk
 Medwedewka (Woronesch), Weiler in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Medwediwka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung
 Medwedowka (Begriffsklärungsseite)